Tateishi (jap. ) bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Ōita: Tateishi (Ōita) (heute: Kitsuki)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Tateishi (Han)

Tateishi ist der Familienname folgender Personen:

 Asuka Tateishi (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Haruka Tateishi (* 1994), japanisches Model und Schauspielerin
 Ryō Tateishi (* 1989), japanischer Schwimmer
 Tomonori Tateishi (* 1974), japanischer Fußballspieler